La saison 2018-2019 est la  saison de l'ECHL. La saison régulière se déroule du  au  et est suivie par les séries éliminatoires de la Coupe Kelly.

Saison régulière

Contexte 
 Les Eagles du Colorado quitte l'ECHL afin de rejoindrent la Ligue américaine de hockey (LAH) en tant qu'équipe d'expansion.
 Les Aces de l'Alaska déménagent et changent de nom est deviennent les Mariners du Maine.
 Les Growlers de Terre-Neuve arrivent dans la ligue en remplacement des IceCaps de Saint-Jean.
 Les Mallards de Quad City cessent leurs activités.

Ces changements de franchises provoquent une réorganisation au sein de l'ECHL : les Mariners du Maine et les Growlers de Terre-Neuve sont ajoutés dans la division Nord de l'association de l'Est. Les Nailers de Wheeling sont transférés dans la division Centrale. Enfin avec les Eagles du Colorado parties rejoindre la LAH, les Mavericks de Kansas City sont revenus dans division Montagne un an après l'avoir quitté.

Classements

Association de l'Est

Association de l'Ouest

Séries éliminatoires

Références 

Saison de l'ECHL
ECHL